Улица Евгена Онацкого () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Максима Загривного до улиц Литовская и Инструментальная.

Примыкает улица Ремзаводская.

История 
Переулок начал застраиваться в 1950-е годы поблизости к заводу «Октябрьский молот».

Переулок получил название от соседней улицы Пархоменко — в честь революционера, участника Гражданской войны в России 1917—1922 годов Александра Яковлевича Пархоменко.

12 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь общественного деятеля (член ОУН) Евгена Дометиевича Онацкого, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Частично малоэтажной жилой застройкой (два 2-этажных дома — № 31 и 39, один нежилой). Конец улицы, после безымянного проезда, не застроен — занят территорией гаражного кооператива № 20 (улица Литовская) и «Черниговский автоцентр КАМАЗ» (улица Инструментальная).

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 608 ПАРХОМЕНКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова